Duhovi, het Kroatische woord voor geesten, kan verwijzen naar: 
Duhovi (Garešnica), een plaats in de gemeente Garešnica
Een andere naam voor Pinksteren
Duhovi Sarajeva (2007), een komediefilm uit 2007